Ryska kyrkan kan avse:
 Rysk-ortodoxa kyrkan – den största av de ortodoxa kyrkorna
 Ryska kyrkan, Visby – en kyrkobyggnad (ruin) i Visby
 Ryska kyrkan, Stockholm – en kyrka och församling på Östermalm